Biocrón puede estar haciendo referencia a:

 biocrón, un término usado en paleontología;
 biocrón, una teoría antigua sobre la duración temporal de las especies.